Acateno kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José Acateno, kommunhuvudort, Puebla, 
 Acateno (kommun i Mexiko), Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar